Rainbow Bridge (pont de l'arc-en-ciel en anglais) désigne :

 , album de Jimi Hendrix ;
  pont de Tōkyō ;
 , plus grand pont naturel du monde ;
 , pont situé près des chutes du Niagara (Canada - États-Unis).

Voir aussi